Атис Степиньш (;  — ) — латвийский органист и композитор.

Биография 
Сын археолога и виолончелистки. Окончил Латвийскую консерваторию (1982) по классам органа (Петерис Сиполниекс) и фортепиано (Константин Блументаль); в дальнейшем окончил также класс композиции Адольфа Скулте. C 1988 г. преподавал там же. Стажировался в Летней академии органистов в Хаарлеме, в том числе под руководством Пита Кее. В 1990 г. получил вторую премию на международном конкурсе органистов имени Винченцо Петрали в Рагузе.

С 1990 г. был органистом рижской Церкви святого Павла. Гастролировал в России, Литве, Эстонии, Украине, Швеции, Норвегии, Польше, Германии, Франции, Швейцарии, США и Канаде. Записал два альбома из произведений И. С. Баха на органе Рижского Домского собора, принимал участие в записи серии дисков «Исторические органы Латвии».

Автор многочисленных сочинений для органа, в том числе в ансамбле (с саксофоном, ударными, скрипкой и др.).

Примечания

Ссылки 
 Некролог // Diena, 23.10.2013. 

Органисты Латвии
Академические музыканты Латвии